Дуэт Хисела Дулко / Флавия Пеннетта подтверждает свой прошлогодний титул.

Сеянные 

  'Хисела Дулко /  Флавия Пеннетта (Титул)
  Рената Ворачова /  Барбора Заглавова-Стрыцова (Финал)

<li>  Клаудиа Янс /  Алисия Росольска (Полуфинал)
<li>  Натали Грандин /  Владимира Углиржова (Полуфинал)

Ход турнира

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Швеции по теннису 2010